Ecnomina är ett släkte av nattsländor. Ecnomina ingår i familjen trattnattsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Trattnattsländor
Ecnomina